Birtles ist der Familienname folgender Personen:

 Beeb Birtles (* 1948), niederländisch-australischer Musiker
 Garry Birtles (* 1956), englischer Fußballspieler
 Henry Birtles (1874–1935), britischer Rugbyspieler
 Walter Birtles (* 1937), kanadischer Basketballspieler